Famille Le Coutellier
 Julien Coutellier est un chef-opérateur du son du cinéma français, actif des années 1940 aux années 1970.
 Mimi Coutelier (1956-), est une actrice française et une femme d'affaires.
 Simon le Coutelier est le chef populaire de la révolte des Cabochiens, une insurrection parisienne favorable au duc de Bourgogne Jean sans Peur au début du .

Odonyme 

 La rue des Couteliers est une rue du centre historique de Toulouse, en France.
Patronyme français